Antonio Sant'Elia, een Italiaans futuristisch architect
Sant'Elia (Rieti), een plaats in de Italiaanse provincie Rieti
Sant'Elia a Pianisi, een gemeente in de Italiaanse provincie Campobasso
Sant'Elia Fiumerapido, een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone
Castel Sant'Elia, een gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo 
Stadio Sant'Elia, een voetbalstadion in de Italiaanse stad Cagliari